Ладынина — фамилия:
 Латынина, Алла Николаевна (род. 1940) —  литературовед и критик, журналист.
 Латынина, Лариса Семёновна (род. 1934) — советская гимнастка, многократная олимпийская чемпионка.
 Латынина, Юлия Леонидовна (род. 1966) — писательница, журналистка, теле- и радиоведущая, колумнист, дочь Аллы Латыниной.